Лига чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 — 9-й розыгрыш Лиги чемпионов КОНКАКАФ, а всего — 54-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Действующий победитель мексиканский клуб «Америка». Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 представлял регион в розыгрыше клубного чемпионата мира по футболу 2017.

Отбор 
В Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 принимали участие 24 команды из Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна. 9 команд представляют Северную Америку, 12 — Центральную Америку и 3 — Карибский бассейн. Команды могли быть дисквалифицированы и заменены командой из другой страны, если у клуба нет доступного стадиона, который отвечает требованиям безопасности КОНКАКАФ. Если клубный стадион не отвечает списку требований, то клуб может использовать другой подходящий стадион в своей стране. Однако, если по-прежнему установлено, что клуб не способен обеспечить соответствующие удобства, он рискует потерять своё место в турнире и быть заменённым.

Северная Америка 
Североамериканский футбольный союз делегировал в Лигу чемпионов 9 команд. Мексике и США были выделены по четыре места (больше всего среди стран из КОНКАКАФ), тогда как Канаде было выделено одно.

От Мексики в групповом этапе участвуют победители Апертуры и Клаусуры и финалисты этих турниров (место в корзине 3 при жеребьёвке группового этапа).

Для США три из четырёх мест определялись в регулярном сезоне и плей-офф MLS, тогда как четвёртая позиция досталась обладателю Открытого кубка США. Все команды из США попали при жеребьёвке в корзину 3.

Единственную путёвку от Канады в корзину 2 в сезоне 2016/17 получил чемпион этой страны 2015 года.

Центральная Америка 
От Центральноамериканского футбольного союза в Лиге чемпионов участвовали 12 команд. Если один или несколько клубов исключаются, то он заменяется другим клубом из Центральной Америки. Замена основывается на результатах в предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.

Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Панама и Сальвадор получили 2 места в Лиге чемпионов, Никарагуа и Белиз по одному. Страны, получившие по две путёвки в Лигу чемпионов, представляют победители Апертуры и Клаусуры или команды, занявшие второе место, если оба турнира в стране выиграл один и тот же клуб. Путёвки от Никарагуа и Белиза получали чемпионы этих стран по итогам обоих турниров. Клубы из Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и победитель Апертуры Панамы при жеребьёвке попали в корзину 2, команды из Белиза, Никарагуа, Сальвадора и победитель Клаусуры Панамы — в корзину 1.

Карибский бассейн 
Три места в корзине 1 были выделены трём лучшим командам клубного чемпионата стран Карибского бассейна.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 30 мая 2016 года в городе Майами-Бич, США.

На групповом этапе 24 команды делятся на 8 групп по 3 команды, в каждой группе по одной команде из каждой из трёх корзин. Команды из одной ассоциации не могут попасть в одну группу, и гарантировано, что в каждой группе будет по одному представителю от США и Мексики, что означает, что американские и мексиканские команды не сыграют между собой на групповом этапе.

Групповой этап 
Матчи в каждой группе игрались по круговой схеме, где каждая команда играет друг с другом дома и на выезде. Победитель каждой из групп попадал в раунд плей-офф.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Раунд плей-офф

Посев 
8 команд получили номер посева на основе своего результата в матчах группового этапа.

Сетка 
Сетка раунда плей-офф была составлена на основе посева команд следующим способом:
 Четвертьфиналы: № 1 — № 8 (ЧФ1), № 2 — № 7 (ЧФ2), № 3 — № 6 (ЧФ3), № 4 — № 5 (ЧФ4), команды с посевом от 1 до 4 играют ответный матч дома.
 Полуфиналы: победитель ЧФ1 — победитель ЧФ4 (ПФ1), победитель ЧФ2 — победитель ЧФ3 (ПФ2), победители ЧФ1 и ЧФ2 играют ответный матч дома.
 Финалы: победитель ПФ1 — победитель ПФ2, победитель ПФ1 играет ответный матч дома.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал 
Финал состоял из двух матчей.

1-й матч

2-й матч

Награды турнира

Лучшие бомбардиры

Примечания 

2016/2017
2016 год в футболе
2017 год в футболе